Мартинек — фамилия. Известные носители:
 Мартинек, Карел (1933—2021) — физикохимик.
 Мартинек, Радек (род. 1976) — профессиональный чешский хоккеист, защитник. 
 Мартинек, Роберт (1889—1944) — австрийский, затем немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал артиллерии.
 Мартинек, Янош (род. 1965) — венгерский пятиборец, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы.